Carrozza ist der Familienname folgender Personen:

 Carmen Carrozza (1921–2013), US-amerikanischer Musiker
 Maria Chiara Carrozza (* 1965), italienische Hochschullehrerin und Politikerin